Il toponimo Râmnicelu può riferirsi a diverse località della Romania:
Râmnicelu, comune del distretto di Brăila
Râmnicelu, comune del distretto di Buzău